Forde (Canberra), een voorstad van de Australische hoofdstad Canberra
 Forde Abbey, een voormalig klooster in Engeland

Personen 
 Barry Forde (1976), Barbadiaans baanwielrenner
 Cyril Daryll Forde (1902-1973), Brits antropoloog
 David Forde (1979), Iers voetballer
 Elvis Forde (1959), Barbadiaans sprinter
 Frank Forde (1890-1983), Australisch politicus
 Leneen Forde (1935), Canadees politica
 Lorna Forde (1952), Barbadiaans atlete 
 Walter Forde (1896-1984), Brits acteur, scenarist en regisseur

Zie ook 
 Ford (doorverwijspagina)
 Førde (doorverwijspagina)
 Voorde (doorverwijspagina)